Elisabet I d'Anglaterra (1533 – 1603), reina d'Anglaterra i d'Irlanda (1558 – 1603)
 Elisabet I de Rússia anomenada la Climent (Kolomenskoe, 1709 -Sant Petersburg, 1762), emperadriu de Rússia 
 Elisabet I o Elisabet de Mallorca (1337 - 1404), infanta de Mallorca i reina titular de Mallorca